Chavannois – abitanti di Chavannes-près-Renens
Chavannois – abitanti di Chavannes-sur-Moudon